I Riksdagsvalet (lantdagsvalet) 1 - 3 juli 1922 på Åland röstade 3 062 av 12 885 röstberättigade ålänningar. Valprocenten var rekordlåga 23,8 %.

Valupptakten 
Ålänningarna hade två månader tidigare genomfört landstingsvalet den 8 maj och tillsatt sitt första officiella landsting. I det valet fanns mycket känslor eftersom besvikelsen hos Ålandsrörelsen och främst Julius Sundblom att Nationernas förbund hade gått på Finlands och Ålandskommitténs linje att Åland skulle vara självstyrande och höra till Finland. Detta gjorde att i det andra valet i rad inte fanns någon åländsk kandidat att rösta på, samt att i öns enda mediakanal Ålandstidningen, där Julius Sundblom var chefredaktör, skrevs väldigt sparsamt om riksdagsvalet.

Valresultatet 
Det låga valdeltagandet var säkert både en protestaktion och ett resultat av att det inte varit någon marknadsföring eller några valturnéer på Åland inför valet och att man just hade haft ett val.

Högst valdeltagande hade Mariehamn och Föglö där runt 40 procent av väljarkåren röstade. Sämst var det i Jomala som inte nådde upp till 10 procent. 

Procentuellt sett var det fler åländska socialdemokrater som röstade i riksdagsvalet, troligtvis på grund av att det inte fanns några socialdemokratiska kandidater att rösta på i det åländska landstingsvalet.

Fördelningen mellan de olika blocken per kommun

Referenser
1922
1922 i Finland
Ålands historia
Val på Åland

Ålandsfrågan